Intense – album degli Embraze del 1999
Intense – album degli Obscenity del 2000
Intense – album di Amii Stewart del 2012
Intense – album di Armin van Buuren del 2013